Amnesia puede hacer referencia a:

 Amnesia, al trastorno de pérdida de memoria;
 Amnesia, variedad de cannabis;
 Amnesia, club icónico de Ibiza;
 Amnesia (1990), canción interpretada por José José;
Amnesia (1994), película chilena dirigida por Gonzalo Justiniano;
Amnesia (2001), película italiana dirigida por Gabriele Salvatores;
 Amnesia: The Dark Descent, (2010), una aventura gráfica de terror desarrollada por Frictional Games;
 Amnesia (2011), novela visual japonesa creada por Idea Factory para PlayStation Portable;
Amnesia (2021), canción interpretada por Roxen.